Але́н III (; после 981—990) — герцог Бретани, граф Нанта и Ванна с 988 года.

Биография 
Ален III был сыном герцога Бретани Гюереша и Арембурги. Будучи ещё малолетним, после смерти отца в 988 году он унаследовал владения отца. Кто был его опекуном — неизвестно. Однако уже в 990 году Ален умер от болезни, после чего Нант был захвачен графом Ренна Конаном I, присвоившим себе также титул герцога Бретани.

Литература

Ссылки 
 

Родившиеся в 980-е годы
Графы Нанта
Графы Ванна
Герцоги Бретани
Правители Европы X века
Персоналии Бретани X века